Триеди́нство:

Святая Троица () — богословский термин, отражающий христианское учение о трёх Лицах единого по существу Бога.
Триединый русский народ — концепция о существовании триединого русского народа из великороссов, малороссов и белорусов.